unia – struktura danych w niektórych językach programowania
 „Unia” – polska katolicka organizacja polityczno-wojskowa 1940–1945
 unia – suma zbiorów
 Unia – miejscowość w województwie wielkopolskim
 Unia – określenie stanów, które pozostały w składzie Stanów Zjednoczonych podczas domowej wojny secesyjnej
 Unia – album zespołu muzycznego Sonata Arctica
 unia personalna – związek kilku państw mających wspólnego władcę, ale są odrębne politycznie
 unia realna – związek kilku państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych, zwykle tworzą jedno państwo w prawie międzynarodowym
 Unia – producent maszyn rolniczych z Grudziądza
 Unia – warszawski producent leków i wyrobów farmaceutycznych